USS Pigeon kan verwijzen naar een van de volgende Amerikaanse marineschepen:

 USS Pigeon (1919) - mijnenveger
 USS Pigeon (1945) - mijnenveger
 USS Pigeon (1973) - onderzeeboot-reddingsschip